Nazwa noszona przez okręty brytyjskie, m.in.:
 HMS Kempenfelt (1931)